Тетяна Король
Український художник.

Біографія 
Тетяна Король народилась у Херсонській області. 
Художня кар’єра Тетяни Король розпочалась з іконопису у 38 років, а згодом художника зацікавив олійний живопис.

З 2018 року художник входить в топ 50 переможець премії «Гордість та Краса України» по версії журналу «Деньги плюс»

Роботи художника знаходяться в приватних колекціях в Європі та Азії.

Наразі картини Тетяни Король можна придбати і на міжнародних аукціонах, в тому числі і на Saatchi Art

Стиль 
Працює в олійному живописі.

Виставки 
За час художньої кар’єри було проведено персональні виставки в Zavalnyi art center, Торгово-промислова палата України (за підтримки United world cultures foundation), Jewish hesed Bnei Azriel;
арт галерея Вишинської та спільні виставки в музеї Києва, Мистецькому арсеналі, будинку Художника (спілка художників України), в рамках Kyiv Art Week та інші.
Роботи художника також брали участь у багатьох благодійних аукціонах організованих українським аукціонним домом антикваріату та витворів мистецтва «Arsani», Камалією та Мохаммад Захур та міжнародними благодійними фондами допомоги дітям.
З 2017 року картина Тетяни Король «Півонії» є частиною постійної експозиції в музеї Т.Г.Шевченко в Пекіні (КНР).

Офіційний сайт художника 
http://tkorol.art/

Примітки 

Українські художники